RRT signifie :
 RRT : Rapid Relief Team
 RRT Régiment Régional de Travailleurs
 RRT Régiment de Réserve Territoriale, au pluriel : Régiments de réserve territoriaux.
 RRT Rapidly-exploring random tree

Voir aussi 
 Abréviations militaires (France)